Copperfield est un patronyme notamment porté par :

Titres d’œuvres

Toponymie 

 , page d'homonymie